El término dependencia puede referirse a:

 subordinación
 habitación
 oficina
 conjunto de dependientes de un establecimiento

Matemática 
 dependencia e independencia lineal: un vector es linealmente dependiente de otros si se puede expresar como combinación lineal de ellos
 relación de dependencia: una relación binaria es una relación de dependencia si es reflexiva y simétrica
 dependencia funcional

Informática 
dependencia de datos, cuando una instrucción utiliza un valor generado por otra instrucción.

Ciencias sociales

Demografía 
 tasa de dependencia

Política 
 dependencia personal
 ley de dependencia

Geografía y ciencias políticas 
 colonia administrativa
 dependencia (política)
 teoría de la dependencia
 territorio dependiente

Economía 
 dependencia del camino (path dependence)
 ecodependencia
 interdependencia
dependencia del proveedor

Salud 
 drogodependencia o farmacodependencia